Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Baker e Rajeev Ram che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Graydon Oliver 7-65, 7-68.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Graydon Oliver (finale)
 Scott Humphries /  Jordan Kerr (primo turno)

 Travis Parrott /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Brian Baker /  Rajeev Ram (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2004